Acos (distrito) — no Peru (Cusco)
 Acos Vinchos (distrito) — no Peru (Ayacucho)
 San Miguel de Acos (distrito) — no Peru (Lima)

Desambiguações de topônimos